Островок безопасности — техническое средство организации дорожного движения, разделяющее полосы движения (в том числе полосы для велосипедистов), а также полосы движения и трамвайные пути, конструктивно выделенный бордюрным камнем над проезжей частью дороги или обозначенный техническими средствами организации дорожного движения и предназначенный для остановки пешеходов при переходе проезжей части дороги.

К островку безопасности относится часть разделительной полосы, по которой проходит пешеходный переход. В качестве островка безопасности допускается использование направляющего островка. 
Островок безопасности обычно используется, когда улица очень широкая, поскольку пешеходный переход может быть слишком длинным, чтобы некоторые люди могли пересечь его за один цикл переключения светофора.

Островки безопасности выделяют:
 конструктивно бортовым камнем (приподнятыми);
 соответствующей горизонтальной разметкой в одном уровне с проезжей частью.

Приподнятые островки рекомендуется устраивать на наземных пешеходных переходах со светофорным регулированием при ширине проезжей части более 21,0 м, либо при числе полос движения в обоих направлениях более пяти. В остальных случаях устраивают островки в одном уровне с проезжей частью. Центр островка на проезжей части должен находиться в створе линии разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.

Использование островков безопасности рекомендуется для обеспечения спокойного и безопасного движения через многополосные дороги при интенсивном движении транспортных средств. Островок безопасности позволяет пешеходам переходить дорогу поэтапно. Облегчает наблюдение за дорогой (пешеходы должны следить только за одной стороной проезжей части, с которого приближаются транспортные средства). Островок безопасности используются не только для удобства пешеходов. Сужение дороги (иногда только оптической) за счёт островка безопасности снижает скорость водителей, а также островок безопасности затрудняет обгон.

См. также 
 Островок направляющий

Ссылки 
 Правила дорожного движения Российской Федерации
 ГОСТ 33151-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения», п 4.2.2

Примечания 

Организация дорожного движения
Ходьба